«Спортверейн» Клайпеда () — колишній литовський футбольний клуб з Клайпеди, що існував у 1920—1925 роках.

Досягнення 
 А-ліга
 Срібний призер (1): 1924.

Посилання 
 Football — FK Sportverein Klaipeda  

Футбольні клуби Литви
Футбольні клуби, засновані 1920